IQA steht für
 International Quidditch Association

 Institute of Quality Assurance, siehe Chartered Quality Institute
 International Quizzing Association, siehe Quiz
 Interquartilsabstand, siehe Interquartilsabstand (Deskriptive Statistik)

Abkürzung